Mužská čtyřhra Moselle Open 2019 probíhala ve druhé polovině září 2019. Do deblové soutěže metského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic.

Vítězem se stal nenasazený švédsko-německý pár Robert Lindstedt a Jan-Lennard Struff, který ve finále za 89 minut zdolal francouzské turnajové jedničky obhajující titul Nicolase Mahuta s Édouardem Rogerem-Vasselinem. Po dvousetovém průběhu 2–6 a 7–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Na cestě za titulem vyřadili tři ze čtyř nasazených párů. Oba šampioni, kteří odehráli první společný turnaj jako pár, si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Lindstedt vybojoval dvacátý třetí deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Struffa to bylo třetí takové turnajové vítězství. Na prahu vyřazení se přitom ocitli již ve čtvrtfinále, kdy odvrátili Simonovi s Mischou Zverevem tři mečboly.

Nasazení párů 

  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (finále)
  Luke Bambridge /  Ben McLachlan (1. kolo)
  Jonny O'Mara /  Ken Skupski (1. kolo)
  Santiago González /  Ajsám Kúreší (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Moselle Open
Tenis ve Francii v roce 2019
ATP Tour 2019